Extracorporele schokgolfbehandeling, een behandeling van chronische pijnklachten door middel van mechanische golfimpulsen
Shockwave (band), een Nederlandse trashmetalband
Shockwave (History), een televisieprogramma
Shockwave, twee afleveringen van de serie Star Trek: Enterprise
Shockwave (2017), Amerikaanse film uit 2017  
Shockwave (Drayton Manor), een staande achtbaan in attractiepark Drayton Manor Theme Park
Shockwave (Kings Dominion), een gesloopte staande achtbaan die in het attractiepark Kings Dominion stond.
Batman The Escape, een staande achtbaan die in het verleden in Six Flags Magic Mountain en Six Flags Great Adventure als Shockwave stond en later als Batman The Escape in Six Flags Astroworld
Shockwave (Six Flags Great America), een gesloopte achtbaan die in attractiepark Six Flags Great America stond
Shock Wave, een achtbaan in attractiepark Six Flags Over Texas